Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Ruben Bemelmans e Daniel Masur hanno sconfitto Sander Arends e David Pel con il punteggio di 3-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Lloyd Glasspool /  Matt Reid (quarti di finale)
  Roman Jebavý /  Andrea Vavassori (semifinale)

  Sander Arends /  David Pel (finale) 
  Evan King /  Alex Lawson (quarti di finale)

Wildcard 

  Stefano Reitano /  Edoardo Zanada (primo turno)

  Gianluca Bellezza /  Federico Luzzo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Torino Challenger 2022